Тик:

 Тик () — род деревьев семейства Яснотковые.
 Тик — древесина тикового дерева.
 Тик — плотная саржевая или полотняная ткань.
 Нервный тик — быстрое непроизвольное движение.
 Тик — минимальный шаг цены на фьючерсном рынке.
 Тик — минимальная единица времени в ОС Windows.
 Тик (телесериал) — комедийный сериал Amazon Video (2017—2019).
 «ТіК» — украинская рок-группа.

Фамилия 
 Тик, Алан (1947—2016) — канадский актёр.
 Тик, Кристиан Фридрих (1776—1851) — немецкий скульптор, брат Людвига Тика.
 Тик, Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель и переводчик.
 Тик, Робин (род. 1977) — американский R’n’B-певец.

См. также 
 Тик-герой — мультсериал телеканала Fox Kids.
 Тик-Губа — населённый пункт в Мурманской области.
  (значения)
  (значения)